Saragosse kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Provincia de Zaragoza, provins, Aragonien, 
 Zaragoza, regionhuvudort, Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar